Joint har flere betydninger.

 De engelske hovedbetydninger er benled, mekanisk led eller sammenføjning (samling, pakning, sprække, fuge...).

Musik
 "Joint" (sang) – en 2007 J-pop maxi single af Mami Kawada
 "Joint Joint" – en sang af Dub Narcotic Sound System fra deres 2004 album Degenerate Introduction
 "Joints" – en sang af Holly Miranda fra The Magician's Private Library

Andet
 Engelsk slang for fængsel
 Alf Joint (1927–2005) – Britisk film stuntman
 Joint (cannabis)

Se også 
 Joint venture